Mézeskalács, sütemény
 Mézeskalács, Szirmai Albert daljátéka
 Mézeskalács, 1987-ben készült magyar film